Ве́дель, иногда Ве́йдель (от  «церковное кропило, кисточка хвоста, опахало, вайя», возможно связана с религиозно-церковными и языческими обрядами) — имя собственное: древняя европейская фамилия германского происхождения, которая также является производной в наименовании топонимов. Изменчивой женской формы слова не существует.

Топоним 
 Ведель () — немецкий город земли Шлезвиг-Гольштейн.
 E. Wedel — крупная польская кондитерская компания.

Фамилия 
 Ведель — дворянский род.
 Ведего фон Ведель (†1324) — рыцарь, поморский придворный гофмаршал и военачальник.
 Андерс Сёренсен Ведель (1542—1616) — датский священник, придворный проповедник, переводчик, поэт, археолог и историк.
 Ведель, Артемий Лукьянович (1770—1808) — украинский композитор и певец.
 Ведель, Георг Вольфганг (1645—1721) — немецкий врач и алхимик.
 Ведель, Доминик Оноре Антуан (1771—1848) — французский военный деятель, дивизионный генерал, граф, участник революционных и наполеоновских войн.
 Вейдель (Ведель), Родион Кондратьевич (?—1752) — генерал-майор, владел землями на Украине и селом Вейделевка.
 Вейдель (Ведель), Анна Родионовна (в замужестве Чернышёва; 1744—1830) — статс-дама, жена графа Захара Чернышёва.
 Вейдель (Ведель), Мария (Анна-Мария) Родионовна (в замужестве Панина; 1746—1775) — фрейлина, вторая жена генерал-аншефа, сенатора графа Петра Ивановича Панина.
 Ведель, Кароль (1813—1902) — немецкий, польский и российский кондитер, основатель кондитерской компании «E. Wedel».
 Ведель, Карл Генрих фон (1712—1782) — прусский генерал-лейтенант и военный министр.
 Ведель, Жорж (, 1910—2002) — французский учёный-правовед.
 Ведель-Писдорф, Вильгельм фон (1837—1915) — немецкий политик.

Двойная фамилия 
 Хассо фон Ведель-Шифельбайн — войт-бейливик и судебный пристав Ноймарка.
 Ганс фон Ведель-Шифельбайн — войт-бейливик и судебный пристав Ноймарка.

См. также 
 Вейделевка